Юлия Петруха (; род. , Варшава) — польская актриса, певица и фотомодель.

Биография 
Юлия Петруха родилась 17 марта 1989 года в Варшаве, Польша. У неё есть старшая сестра Наталья и младшая сестра Габриэла, которая также является актрисой и играла вместе с Юлией в сериале ««Л» значит Любовь». Юлия окончила среднюю школу Стефана Батория в Варшаве. Начала свою карьеру в театре в 2000 году. В 2002 году завоевала титул «Miss Teen Poland». В 2005 году начала карьеру киноактрисы с роли в польском телесериале «Пансионат».

В 2009 году Юлия участвовала в XVIII Международном кинофоруме «Золотой витязь».

После нескольких лет работы в кино и на телевидении в Польше и трех рабочих визитов в США для моделирования, в 2011 году она дебютировала в голливудском фильме «Проклятье Штирии», вышедшем в прокат в 2014 году.

В 2012 году снялась в рекламе «Olay», одного из брендов компании «Procter & Gamble».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Польши